Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1976 war ein professionelles Snookerturnier, das in der Saison 1975/76 ausgetragen wurde. Sie fand vom 11. April 1976 bis zum 23. April 1976 in Manchester und Middlesbrough statt. Die Qualifikation wurde vom 29. März bis zum 2. April 1976 gespielt. Zum vierten Mal in Folge gewann der Waliser Ray Reardon die Weltmeisterschaft, er gewann im Finale mit 27:16 gegen Alex Higgins aus Nordirland. Das höchste Break des Turnieres war ein 138-Break von John Spencer.

Das Turnier war das letzte vor Beginn der "Crucible-Ära". Zum ersten Mal wurde das Turnier von der Zigarettenmarke Embassy gesponsert. Dieser Sponsorenvertrag hielt bis 2005.

Preisgeld

Modus 
Die besten 14 Spieler waren direkt gesetzt, durch die Qualifikation konnten sich zwei weitere Spieler qualifizieren.

Die Achtelfinalspiele wurden im Modus Best-of-29-Frames gespielt und im Middlesbrough Town Hall in Middlesbrough ausgetragen. Danach zog das Turnier nach Manchester ins Wythenshawe Forum nach Manchester um. Das Viertelfinale wurde ebenfalls im Modus Best-of-29-Frames gespielt. Im Halbfinale wurde im Best-of-39-Frames-Modus gespielt.

Das Finale begann am 20. April 1976 und wurde am 23. April beendet. Es wurde im Modus Best-of-53-Frames gespielt.

Hauptturnier

Finale 
Alex Higgins erwischte den besseren Start und führte nach der ersten Session mit 4:2. Da die TV-Lichter zu hell eingestellt waren und Reardon die Bälle nicht richtig sehen konnte, beschwerte er sich in der Pause und die Beleuchtung wurde verändert. Daraufhin konnte Ray Reardon fünf Frames in Folge gewinnen und führte nach dem ersten Tag schließlich mit 8:5. Die folgenden Frames wurden fast alle von Alex Higgins gewonnen, sodass er zum Ende der dritten Session wieder mit 10:9 führte. Nachdem Reardon zum Abschluss des zweiten Tages fünf Frames in Folge gewann, konnte er sich mit 15:11 absetzen. In der fünften Session gewann Higgins die ersten beiden Frames, Reardon erhöhte aber letztendlich auf 19:13. In der Pause vor der sechsten Session beschwerte Reardon sich erneut beim Veranstalter, da Schiedsrichter Bill Timms in einigen Situationen überfordert war. Auf Reardons Bitte hin wurde der Schiedsrichter gewechselt, der Waliser John Williams leitete die Partie bis zum Ende. Von offizieller Seite wurde dieser Tausch mit einem krankheitsbedingten Ausfall Timms' begründet. Bis zum Ende des dritten Tages konnte Reardon seine Führung schließlich auf 24:15 ausbauen. Am letzten Tag wurden nur noch vier Frames gespielt, da dann bereits feststand, dass Reardon das Turnier gewonnen hatte. Der Endstand lautete 27:16.

Qualifikation 
Die Spieler mussten 2, bzw. 3 Qualifikationsrunden bestreiten. Gespielt wurde im Modus Best-of-15-Frames.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Centuries 
Während des Turnieres wurden 7 Century-Breaks von vier Spielern gespielt.

  John Spencer: 138
  Eddie Charlton: 137, 129
  Ray Reardon: 133, 115, 106
  Alex Higgins: 121

Einzelnachweise 

1976
Weltmeisterschaft
Billardturnier in England
Billardturnier in Manchester
Sportveranstaltung in Middlesbrough